Kletschach ist der Name folgender Orte:

 Kletschach (Gemeinde Wernberg), Ortschaft von Wernberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Kletschach (Gemeinde Proleb), Ortschaft von Proleb, Bezirk Leoben, Steiermark